Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1976 года прошёл 24 — 25 января в Осло (Норвегия). Чемпионат проводился только среди мужчин на дистанциях 500 метров, 1500 метров, 5000 метров и 10000 метров. В соревнованиях приняли участие 30 конькобежцев из 13 стран. Чемпионом Европы стал норвежец Кай Арне Стенсхеммет, призёрами — норвежцы Стен Стенсен и Ян Эгиль Сторхольт.

Результаты 

 * = с падением
 NC = не отобрался на заключительную дистанцию

Чемпионаты Европы по конькобежному спорту
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
1976 год в конькобежном спорте
Январь 1976 года
Спорт в Норвегии в 1976 году
Международные спортивные соревнования в Осло
Чемпионаты Европы в 1976 году
Чемпионаты Европы в Норвегии